Овалле () — фамилия. Известные носители:

 Овалле, Хуан Риос (1863—1928) — пуэрто-риканский музыкант и композитор.
 Овалле, Алонсо де (1603—1651) — чилийский историк, хронист.

См. также 
 Овалье (значения)